Agua Linda kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Agua Linda, Pantepec, 
 Agua Linda, Jalpan, 
 Agua Linda, Veracruz, Texcatepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar